Das Herreneinzel der French Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Juan Carlos Ferrero. Das Finale bestritten Gastón Gaudio und Guillermo Coria, welches Gaudio in fünf Sätzen gewann. Dies war der erste und einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2004